Kasumigaura bezeichnet:
 einen See in Japan: Kasumigaura (See)
 eine Stadt an diesem See: Kasumigaura (Ibaraki)